Віттенберг ():

Географічні об'єкти

Віттенберг — місто у Німеччині, федеральна земля Саксонія-Ангальт
 Віттенберг — район в Німеччині, федеральна земля Саксонія-Ангальт
 Саксен-Віттенберг — імперське князівство у складі Священної Римської імперії, що існувало у 1296—1356 роках

Віттенберг — місто, штат Вісконсин
 Віттенберг — селище, штат Вісконсин

Прізвище 
 Арвід Віттенберг (1606—1657) — граф Швеції, фельдмаршал і таємний радник Швеції
 Віттенберг Соломон Якович (1852—1879) — революціонер-народоволець

Див. також 
 Віттенберге
 Віттенберген